

Eventos 
 Joseph Haydn - sinfonia O Filósofo.

Nascimentos

Falecimentos 

 
1764